Кониський:
 Кониський Олександр Якович (1836—1900) — український перекладач, письменник.
 Кониський Григорій (1717—1795) — український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч.

Українські прізвища